Comté de Toole

Toole est le nom de famille de :
 John Lawrence Toole (1830-1906) acteur anglais.
 F.X. Toole (1930 -2002), entraîneur de boxe et écrivain américain.
 John Kennedy Toole (1937 - 1969), écrivain américain.
 Ottis Toole (1947 - 1996), tueur en série américain.

Voir aussi 
 le nom de famille 

Homonymie de patronyme